Luçan (Ardecha)
 Luçan (Gard)
 Luçan (Gers), municipi francès al departament del Gers (Occitània)
 Luçan e Adelhac, municipi francès al departament de l'Alta Garona (Occitània)
 Fonts de Luçan